Niclas Andersén (né le  à Grums en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 || Leksands IF || Elitserien ||8 ||0 ||0 ||0 ||8 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|2006-2007 || Leksands IF || Allsvenskan ||29 ||0 ||3 ||3 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 || AIK IF || Allsvenskan ||3 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 || Brynäs IF || Elitserien ||38 ||0 ||3 ||3 ||26 ||10 ||1 ||2 ||3 ||10
|-
 |2008-2009 || Brynäs IF || Elitserien ||55 ||0 ||8 ||8 ||60 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2009-2010 || Brynäs IF || Elitserien ||42 ||3 ||3 ||6 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Brynäs IF || Elitserien || 51|| 4|| 4|| 8|| 42|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2011-2012 || Brynäs IF || Elitserien || 55|| 1|| 7|| 8|| 48|| 17|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
|2012-2013 || Severstal Tcherepovets || KHL || 51|| 1|| 5|| 6|| 20|| 10|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || Severstal Tcherepovets || KHL || 50|| 3|| 5|| 8|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Brynäs IF || SHL || 54|| 5||17 || 22||32 || 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2015-2016 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 69 || 4 || 10 || 14 || 26 || 6 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2016-2017 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 37 || 3 || 10 || 13 || 8 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || EHC Kloten || LNA || 18 || 1 || 0 || 1 || 4 ||- || - || - || - || - 
|-
|2017-2018 || Jokerit || KHL || 10 	|| 0 ||	1 || 1 || 6 || 10 || 0 || 1 || 1 || 7 
|-
| 2018-2019|| Brynäs IF|| SHL || 45|| 3|| 3|| 6|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| Brynäs IF|| SHL || 38|| 1|| 5|| 6|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021||  Brynäs IF || SHL || 42 || 1 || 5 || 6 || 20 || -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

|-
| 2005 || align=left| Suède U18 || aling=left|Championnat du monde -18 ans || 7 ||0 ||0 ||0 ||12 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 2006 || align=left| Suède U18 || aling=left|Championnat du monde -18 ans || 6 ||1 ||1 ||2 ||14 || align=left|6 position
|-
| 2008 || align=left| Suède U20 || aling=left|Championnat du monde junior || 6 ||0 ||2 ||2 ||6 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 2014 || align=left| Suède || aling=left|Championnat du monde || 8 ||0 ||2 ||2 ||8 || align=left| Médaille de bronze
|-

Trophées et distinstions

SHL 
 remporte le trophée Le Mat avec le Brynäs IF en 2011-2012

Notes et références 

Naissance en avril 1988
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur du Leksands IF
Joueur de l'AIK IF
Joueur du Brynäs IF
Joueur du Severstal Tcherepovets
Défenseur de hockey sur glace
Joueur ayant fait la couverture d'un jeu de la série NHL
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du EHC Kloten
Joueur du Jokerit Helsinki